Kotraža est un toponyme qui peut désigner :
Kotraža, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica ;
Kotraža, un village de Serbie situé dans la municipalité de Stragari (Krugajevac), district de Šumadija.